A Copa Gigantes da CONCACAF foi uma competição internacional de futebol, organizada pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) em 2001. Esta foi a única edição da competição, vencida pelo América do México.

Os clubes participantes foram convidados pelo critério de maior público em seus respectivos campeonatos nacionais. Em princípio, duas equipes de qualquer país-membro da CONCACAF poderiam ser convidadas. O Alajuelense, da Costa Rica, e o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, recusaram sua participação no torneio.

Os semifinalistas da Copa Gigantes classificariam-se para a edição inagural Copa de Clubes Campeões da CONCACAF, que seria realizada no início de 2003, cujo campeão seria o representante da CONCACAF na Copa do Mundo de Clubes da FIFA do mesmo ano. Ambas competições nunca foram realizadas. Os finalistas classificaram-se para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2002.

A premiação da competição foi a seguinte: $50,000 para o campeão, $40,000 para o vice-campeão, $35,000 para o terceiro e $30,000 para o quarto colocado. O jogador colombiano Frankie Oviedo, do América, foi eleito o melhor jogador do torneio.

Participantes 
 Zona Norte-americana (NAFU)

 Zona Centro-americana (UNCAF)

 Zona do Caribe (CFU)

Tabela

Primeira fase 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Quartas-de-final 
 Jogos de ida

 Jogos de volta

Semifinais

Final 
 Disputa do terceiro lugar

 Decisão

Confrontos

Ligações externas 
 

Competições da CONCACAF
2001 no futebol